Saint-Mard kan syfta på:
 Saint-Mard, Aisne
 Saint-Mard, Charente-Maritime
 Saint-Mard, Meurthe-et-Moselle
 Saint-Mard, Seine-et-Marne
 Saint-Mard, Somme